Always – marka kobiecych produktów higienicznych

Albumy 
 Always – minialbum zespołu Big Bang

Single 
 „Always” – singel Arasha
 „Always” – singel zespołu Bon Jovi
 „Always” – singel Mai Kuraki
 „Always” – singel Blink-182
 „Always” – singel Erasure